Тиагу (Тиаго) Силва:
 Брас да Силва, Тиаго (род. 1993) — бразильский прыгун с шестом.
 Силва дус Сантус, Тиагу (род. 1979) — бразильский футболист.
 Тиагу Силва (род. 1982) — бразильский боец смешанного стиля.
 Тиагу Силва (род. 1984) — бразильский футболист.
 Тиагу Силва (род. 1993) — португальский футболист.
 См. также 
 Силва